Machiel Botman – fotografo olandese
 Sven Botman – calciatore olandese, difensore
 Selma Botman – accademica statunitense
 Wim Botman – ciclista su strada olandese